Холмский уезд — название нескольких уездов Российской империи и первых лет РСФСР.

 Холмский уезд — уезд Псковской губернии.
 Холмский уезд — уезд Люблинской губернии (в 1912 году передан в состав Холмской губернии).